Fatal Error steht für:
 Fatal Error, in der Computerei ein Fehler, der zur Kernel panic oder zum Absturz (Computer) führt
 Fatal Error, Folge 55 von Die drei ???, siehe Liste der Die-drei-???-Folgen
 Fatal Error, Downloaderweiterung für Wargame: European Escalation
 Fatal Error (dt. Titel: Digital Virus – Killer aus dem System), Fernsehfilm (1999) mit Robert Wagner (Schauspieler)
 Fatal Error (1) (dt. Titel: Schlimmer als der Tod? – Teil 1), Episode 47 (Staffel 7) von Silent Witness, siehe Silent Witness/Episodenliste
 Fatal Error (2) (dt. Titel: Schlimmer als der Tod? – Teil 2), Episode 48 (Staffel 7) von Silent Witness, siehe Silent Witness/Episodenliste
 Fatal Error: Part One, Episode 985 (Staffel 30) von Casualty (Fernsehserie)
 Fatal Error: Part One, Episode 986 (Staffel 30) von Casualty (Fernsehserie)
 Fatal Error (dt. Titel: Der verhängnisvolle Irrtum), Roman (1962) von John Boland (Autor)
 Fatal Error, Kinderbuch (1996) von Helen Dunmore
 Fatal Error, Roman (2004) von Michael Ridpath
 Fatal Error, Roman (2010) von Francis Paul Wilson

+ Fatal Error, russische Band